Шурахан — село в Узбекистане. Находится в восточной части города Турткуля на правом берегу Амударьи.

Город Шурахан, предположительно, был основан в кушанское время. Это был крупный населённый пункт на пути из Бухары в Хорезм. У города существовала переправа.

В древние времена здесь же была крепость Шурахан-калъа. Сейчас в этой крепости находится действующее кладбище. Раньше рядом с крепостью располагался город Петро-Алекандровск.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Турткульского района